Pine Valley (Califórnia)
Pine Valley (Nova Jérsei)

Desambiguações de topônimos